Бергвалль () — скандинавская фамилия. Носители:

 Бергвалл, Андреас (род. 1974) — шведский хоккеист с мячом, шестикратный чемпион мира.
 Бергвалль, Лукас (род. 2006) — шведский футболист, полузащитник.
 Бергвалль, Соня (1907—1989) — шведская переводчица.
 Бергвалль, Тео (род. 2004) — шведский футболист, защитник.
 Бергваль, Эрик (1880—1950) — шведский ватерполист